Соревнования по хоккею с шайбой впервые проводились на первых Юношеских Олимпийских играх в 2012 году, как для юношей, так и для девушек. Проводится одно командное соревнование и одна индивидуальная проверка мастерства для каждого пола.

Призёры

Юноши

Девушки

Конкурс индивидуального мастерства

Юноши

Девушки 

Соревнования на зимних юношеских Олимпийских играх